Terrio ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Terrio (* 1976), US-amerikanischer Filmregisseur
 Deney Terrio (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Terrio (* 1943), Bischof von Saint Paul in Alberta